Погорельцы — люди, лишившиеся жилья в результате пожара.

Населённые пункты:

Белоруссия 

 Погорельцы — железнодорожная станция, расположенная возле одноимённой деревни в Несвижском районе Минской области

Россия 

Погорельцы — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
Погорельцы — деревня в Калининском районе Тверской области.
Погорельцы — село в Рамешковском районе Тверской области.

Украина 

Погорельцы — село в Белогорском районе Хмельницкой области.
Погорельцы — село в Золочевском районе Львовской области.
Погорельцы — село в Черкасском районе Черкасской области.
Погорельцы — село в Семёновском районе Черниговской области.

Погорельцы — до 1963 г. название села Привольное Дубенского района Ровненской области.